Altreformierte Kirche steht für

 Altreformierte Kirche (Campen)
 Altreformierte Kirche (Neermoor)
Alte Reformierte Kirche steht für
Alte Reformierte Kirche (Dresden)
Alte reformierte Kirche Elberfeld